Чемпионат Румынии по футболу 1939/1940 — 28-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика сезона на labtof.ro 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1939/1940
Румыния
Румыния
1939 год в Румынии
1940 год в Румынии